Сулозеро:
 Сулозеро (посёлок железнодорожной станции) — посёлок железнодорожной станции в Онежском районе Архангельской области
 Сулозеро (станция) — станция Северной железной дороги в Архангельской области